Antoniotto Adorno, diversos personatges
 Barnaba Adorno (~1385-Nàpols 1458 o 1459), home d'estat genovès.
 Barnaba Cesare Adorno de Pallavicino Barnaba Adorno (vers 1385 - Nàpols, 1458 o 1459) fou un home d'estat genovès, comte de Rende i San Felice (San Fili) el 1445, primer baró de Montalto i Guardia degli Oltremontani (5 de març de 1445), dux de Gènova del 4 de gener de 1447 al 30 de gener de 1447. Fou pare del dux Pròsper Adorno.
 Francesco Adorno (Siracusa, 1921 - Florència, 2010), historiador de la filosofia italià.
 Gabriel Adorno (Gènova, ~1320-1383), patrici genovès.
 Giorgio Adorno, patrici genovès, governador de Còrsega (1446 -1447), de la Maona de Quios (1449).
 Giovanni Agostino Adorno fou un religiós genovès, fundador dels Clergues Regulars Menors
 Girolamo Adorno de Pallavicino fou un patrici genovès, baró de Caprarica el 1577.
 Jordi Adorno (Gènova, ~1350 - ~1430), dux de Gènova (1413 -1415)
 Luchino Adorno, patrici genovès, vicari general de l'Església a Roma (1352 -1362)
 Maddalena Adorno de Pallavicino (Silvano d'Orba, 1582- 1658), noble italiana
 Prospero Adorno (Gènova 1428-Asti 1485), home d'estat genovès
 Rafel Adorno (Gènova 1375- 1458), home d'estat genovès.
 Theodor Adorno (Frankfurt, 1903 - Viège, Suïssa, 1969), filòsof marxista, musicòleg i sociòleg alemany